Il existe en France de nombreux odonymes « Place du 19-Mars-1962 », avec ou sans majuscule ou trait d'union, en référence à un événement contemporain majeur survenu à cette date :  le cessez-le-feu du , qui marqua le début du processus de sortie de la guerre d'Algérie, au lendemain de la signature des accords d'Évian.

D'autres graphies existent, sans millésime ou avec un quantième en lettres (voir les articles principaux).

Décompte par régions françaises 

Au 6 novembre 2017, au moins   « Place (du) 19-Mars-1962 » sont recensés dans les 27 anciennes et 18 nouvelles régions, ainsi que dans les 36700 communes françaises.

Auvergne-Rhône-Alpes

Ancienne région Auvergne

Ancienne région Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Ancienne région Bourgogne

Ancienne région Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val-de-Loire

Corse

Grand Est

Ancienne région Alsace

Ancienne région Champagne-Ardenne

Ancienne Région Lorraine

Hauts-de-France

Ancienne région Nord-Pas-de-Calais

Ancienne région Picardie

Île-de-France

Normandie

Ancienne région Basse-Normandie

Ancienne région Haute-Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Ancienne région Aquitaine

Ancienne région Limousin

Ancienne région Poitou-Charentes

Occitanie

Ancienne région Languedoc-Roussillon

Ancienne région Midi-Pyrénées

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Régions d'outre-mer

Sources principales 
Géolocalisées
 maps.google.fr Google Maps
 geoportail.gouv.fr Géoportail
 openstreetmap.org OpenStreetMap
 viamichelin.fr ViaMichelin
Non géolocalisées
 annuaire-mairie.fr Annuaire-mairie
 rue-ville.info Rues de ville

Notes, références et localisations

Notes

Références

Géolocalisations 
La mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street View, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), bing Maps et OpenStreetMap.

Région Alsace
Bas-Rhin

En cours
Haut-Rhin

En cours

Région Aquitaine
Dordogne

Gironde

Landes

Lot-et-Garonne

En cours
Pyrénées-Atlantiques

En cours

Région Auvergne
Allier

Néant
Cantal

Haute-Loire

En cours
Puy-de-Dôme

En cours

Région Bourgogne
Côte-d'Or

Nièvre

En cours
Saône-et-Loire

En cours
Yonne

En cours

Région Bretagne
Côtes-d'Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

En cours

Région Centre
Cher

Néant
Eure-et-Loir

Indre

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher

En cours
Loiret

En cours

Région Champagne-Ardenne
Ardennes

En cours
Aube

En cours
Marne

En cours
Haute-Marne

En cours

Région Corse
Corse-du-Sud

Néant
Haute-Corse

Néant

Région Franche-Comté
Doubs

Jura

Haute-Saône

En cours
Territoire de Belfort

En cours

Régions d'outre-mer (5 régions mono-départementales)
Guadeloupe
Néant
Guyane
Néant
Martinique
Néant
Mayotte
Néant
La Réunion
Néant

Région Île-de-France
Paris et Petite Couronne
Paris

En cours
Hauts-de-Seine

En cours
Seine-Saint-Denis

En cours
Val-de-Marne

En cours
Grande Couronne
Seine-et-Marne

En cours
Yvelines

En cours
Essonne

En cours
Val-d'Oise

En cours

Région Languedoc-Roussillon
Aude

Gard

Hérault

Lozère

En cours
Pyrénées-Orientales

En cours

Région Limousin
Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

En cours

Région Lorraine
Meurthe-et-Moselle

En cours
Meuse

En cours
Moselle

En cours
Vosges

En cours

Région Midi-Pyrénées
Ariège

Aveyron

Haute-Garonne

Gers

Lot

En cours
Hautes-Pyrénées

En cours
Tarn

En cours
Tarn-et-Garonne

En cours

Région Nord-Pas-de-Calais
Nord

En cours
Pas-de-Calais

Région Basse-Normandie
Calvados

Manche

En cours
Orne

En cours

Région Haute-Normandie
Eure

Seine-Maritime

En cours

Région Pays de la Loire
Loire-Atlantique

En cours
Maine-et-Loire

En cours
Mayenne

En cours
Sarthe

En cours
Vendée

En cours

Région Picardie
Aisne

Oise

En cours
Somme

En cours

Région Poitou-Charentes
Charente

Charente-Maritime

Deux-Sèvres

En cours
Vienne

En cours

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Néant
Bouches-du-Rhône

Var

En cours
Vaucluse

En cours

Région Rhône-Alpes
Ain

Ardèche

Drôme

Isère

Loire

En cours
Rhône

En cours
Savoie

En cours
Haute-Savoie

En cours

À classer

Néant

Voir aussi

Articles connexes 
 Rue du 19-Mars-1962
 

19
03,19